Pilar García puede referirse a:

 Pilar García Escribano (1942-), pintora española;
 Pilar García Muñiz (1974-), periodista española;
 Pilar García Negro (1953-), escritora española.

en:Pilar García